Blue Mountain peut désigner :
 Blue Mountain, une ville des États-Unis en Alabama ;
 Blue Mountain, une ville des États-Unis en Arkansas ;
 Blue Mountain, une ville des États-Unis dans le Mississippi ;
 Blue Mountain, une ville du Canada en Nouvelle-Écosse ;
 , une station de ski situé à The Blue Mountains, ville du Canada dans l'Ontario.

Voir aussi 
 
 
 Blue Mountain State, une série télévisée américaine
 Blue Mountain Peak, un sommet de la Jamaïque
 Jamaica Blue Mountain, un café jamaïcain
 Montagnes Blue Ridge, une chaîne de montagnes des États-Unis